James Callaghan ist der Name folgender Personen:

* James Callaghan (1912–2005), britischer Politiker (Labour Party), Premierminister von 1976 bis 1979
 James Callaghan (Politiker, 1927) (Jim Callaghan; 1927–2018), britischer Politiker (Labour Party)